Baryssewitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Darja Baryssewitsch (* 1990), weißrussische Mittelstreckenläuferin
 Kazjaryna Baryssewitsch (* 1984), weißrussische Journalistin, politische Gefangene